Нодзири может означать:

 Нодзири — бывший город в Японии, вошёл в состав города Кобаяси.
 Нодзири — железнодорожная станция в Японии.
 Нодзири — вулканическое озеро в центральной части японского острова Хонсю.
 (3008) Нодзири — астероид.

Фамилия 
 Нодзири, Хоэй (1885—1977) — японский астроном и эссеист, известный популяризатор астрономии в Японии.